Jacopo Comin – presunto vero nome del pittore veneziano Tintoretto (1518-1594)
 Jacopo Comin (1832-1896) – giornalista e politico italiano
 Jacopo Comin (1901-1972) – regista padovano